USS Yorktown – sloop-of-war del 1839
USS Yorktown – cannoniera
USS Yorktown – portaerei varata nel 1936
USS Yorktown – portaerei varata nel 1943
USS Yorktown – incrociatore